Gobbi ima više značenja:
 Gobbi, Asti
 Gobbi, Piacenza
 Gobbi, Terni
 Gobbi, Treviso
 Gobbi, Vicenza